Gelbhaar ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gelbhaar (1880–1937), deutscher Fußballspieler
 Oskar Gelbhaar (1881–1945), deutscher Jurist
 Stefan Gelbhaar (* 1976), deutscher Politiker